Radio Unión Catalunya (1982-actualitat) és una ràdio, amb seu a Barcelona, creada per Mario Fernández, actual col·laborador de l'emisora.

Aquesta ràdio realitza una programació diaria, majoritàriament en castellà, les 24 hores del dia, principalment sobre els esdeveniments socials i culturals que tenen lloc a Catalunya. Tot i així, també ofereixen programes musicals, com "El Asfalto" i "Unión Latina", tertúlies com ara "Rincón Extremeño" o programes esportius com "Minuto 91".

Aquesta ràdio es tracta d'una ràdio autogestionada, en la qual els materials i instruments necessaris per l'elaboració dels programes és adquirit i renovat pels mateixos col·laboradors. A més a més, l'emissora està oberta a nous programes i integrants, ja que ofereix la possibilitat de llogar els seus estudis de ràdio a particulars per tal que puguin realitzar els seus programes.

Emissores de ràdio de Barcelona